Mustivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustivaara (kulle i Tunturi-Lappi), Lappland, 
 Mustivaara (kulle i Tornedalen), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar